Ez a lap a Zou televíziós sorozat epizódjait sorolja fel.

Évados áttekintés

1. évad (2012-2014)

2. évad (2015)

3. évad (2017-)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái